Арканов (), жіноча форма Арканова () — російське прізвище. Відомі носії:
 Аркадій Арканов — російський сатирик і драматург

 Валентина Арканова — українська співачка

Російські прізвища